William Gardner Smith, (1927-1974), journaliste et écrivain américain ;
 William Gardner Smith, (1866-1928), botaniste britannique.